Борис Беккер був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Андре Агассі.

У фіналі Піт Сампрас здолав Андре Агассі з рахунком 6–4, 6–3, 6–2.

У чвертьфіналі Сампрас переміг у п'яти сетах Івана Лендла перервавши його серію з дев'яти підряд потраплянь у фінал в чоловічому одиночному розряді.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1990 US Open Men's Singles draw

1990 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу